Il doppio  dello  Sicilia Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Aljaksandr Bury e Andrej Vasilevskij 6–2, 6–4.

Teste di serie

  David Marrero /  Pere Riba (primo turno)
  Olivier Charroin /  Stéphane Robert (primo turno)

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (campioni)

Tabellone

Note 
 

Sicilia Classic 2011